Stettenmühle ist der Ortsname von

 Stettenmühle (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stettenmühle (Volkach), Ortsteil der Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern